C16H32O2 – formula molecolare dell'acido isopalmitico
C16H32O2 – formula molecolare dell'acido palmitico

Formule molecolari